Hirtler ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Hirtler (1885–1947), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Markus Hirtler (* 1969), österreichischer Kabarettist